Cry Me a River může být:

 Cry Me a River (píseň, Arthur Hamilton) – píseň z roku 1953 od Arthura Hamiltona
 Cry Me a River (píseň, Justin Timberlake) – píseň z roku 2002 od Justina Timberlakea
 Cry Me a River (film) – krátký film z roku 2008 reziséra Jia Zhangkeho